

Le département de Punilla, subdivision de la province de Córdoba.
 La sierra de la Punilla, massif montagneux situé dans les provinces de San Juan et de La Rioja, dans le Nord-Ouest du pays.

La province de Punilla, division administrative de la région de Ñuble.